

Ґомбін — місто в Плоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Ґомбін — гміна в Плоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Ґомбін — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґомбін — село в гміні Тшеб'ятув Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства